Quattro unità della United States Navy hanno portato il nome di USS Raleigh:

 – fregata da 32 cannoni varata nel 1776 e perduta nel 1778
 – incrociatore protetto della classe Cincinnati, varato nel 1892 e radiato nel 1919
 – incrociatore leggero della classe Omaha, varato nel 1922 e radiato nel 1946
 – Landing Platform Dock della classe Raleigh, varato nel 1962 e radiato nel 1992